Ich und die Anderen steht für:
 Ich und die Anderen (Roman), Thriller von Matt Ruff aus dem Jahr 2003
 Ich und die Anderen (Fernsehserie), deutsch-österreichische Fernsehserie